Puchar Karaibów 2017 – dziewiętasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Martynice w dniach 22–25 czerwca 2017.

Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju zakwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2017. Martynika została ogłoszona jako gospodarz turnieju 25 stycznia 2017 roku. Tego samego dnia odbyło się również losowanie par w półfinałach.

Eliminacje 

Źródło:

Stadiony

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 2017

CURAÇAO 1. TYTUŁ

Strzelcy 

 2 gole

  Elson Hooi

 1 gol

  Rangelo Janga
  Gevaro Nepomuceno
  Loïc Baal
  Sloan Privat
  Rosario Harriott
  Jermaine Johnson
  Yoann Arquin

Zobacz też 
 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy